Икоана има више значења:

 Икоана (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Икоана (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Икоана (Олт), општина у округу Олт у Румунији